Indonesië
 Sungayang (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra
 Sungayang (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanah Datar in de provincie West-Sumatra